Mr. Right – film del 2009 diretto da David Morris e Jacqui Morris
Mr. Right – film del 2015 diretto da Paco Cabezas